Schliere steht für:

 Schliere, eine amorphe optisch erkennbare Schmierform
 Kleine Schliere, ein Fluss im Kanton Obwalden in der Schweiz
 Grosse Schliere, ein Fluss im Kanton Obwalden in der Schweiz

Siehe auch:
 Schlieren (Begriffsklärung)